Athalia (geslacht), een geslacht in de familie van de bladwespen (Tenthredinidae)
 Athalia (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten
 Atalja, voormalig koningin van Juda
 Attalia, de oude naam van Antalya (stad), Turkije